

Toponyme 

 Hayakawa, ville japonaise
 Gare de Hayakawa

Patronyme 

 Akiko Hayakawa (née en 1949), joueuse internationale de football japonaise
 Chūkō Hayakawa (né en 1945), avocat et ancien homme politique japonais
 Dame Hayakawa (), femme importante de l'époque Sengoku au Japon
 Hayakawa Senkichirō (1863-1922), bureaucrate, homme politique et entrepreneur japonais
 Kenichi Hayakawa (né en 1986), joueur japonais de badminton
 Masaaki Hayakawa (né en 1934), chef d'orchestre et compositeur japonais
 Ren Hayakawa (née en 1987), archère japonaise.
 S. I. Hayakawa (1906-1992), universitaire et homme politique américain
 Sessue Hayakawa (1889-1973), acteur, producteur de cinéma et réalisateur japonais
 Shūji Hayakawa, astronome japonais
 Tokuji Hayakawa (1893-1980), inventeur, ingénieur, entrepreneur et philanthrope japonais
 Kiyohide Hayakawa (1949-2018), membre de la secte japonaise Aum Shinrikyō

Voir aussi 
 Prix Hayakawa
 (4773) Hayakawa astéroïde